Алкантара () — португальська власна назва.

Топоніми

Алкантара (Бразилія)

Алкантара (Португалія) — парафія.